Marsenina är ett släkte av snäckor. Marsenina ingår i familjen Lamellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Marsenina